Толока — у минулому поширена українська звичаєва форма селянської взаємодопомоги, концепт якої існував також і в інших народів під схожими назвами (barn raising в Північній Америці, talkoot у Фінляндії тощо).
 Толока — українська екранізація вірша Тараса Шевченка «У тієї Катерини».
 Толока — український вебсайт що спеціалізується на волонтерській популяризації україномовного контенту.
  — російський вебсайт для виконування оплачуваних завдань онлайн, що належить російській корпорації Yandex.